«Парижский сапожник» — советский полнометражный чёрно-белый немой художественный фильм, поставленный на Ленинградской кинофабрике акционерного общества «Совкино» в 1927 году режиссёрами Фридрих Эрмлер и В. Портновым по повести Николая Никитина «Преступление Кирика Руденко». Картина имеет подзаголовок: «Драма в 6 частях».

Сюжет 
Девушка-комсомолка Катя Карнакова (Вероника Бужинская) — любимица маленького провинциального городка Старая Лопша — всерьёз увлеклась комсомольцем Андреем (Валерий Соловцов) и не скрывает этого от окружающих. Спустя некоторое время она сообщает Андрею о беременности. Но рождение ребёнка не входит в планы Андрея по строительству «светлого будущего» в международном масштабе. Поначалу он пытается поговорить по этому поводу с секретарём комсомола Гришей Соколовым (Семён Антонов), но тот суёт ему книгу-сборник под редакцией Н. А. Семашко «Проблемы пола», давая понять, что разговор окончен. Андрей обращается со своей проблемой к бузотёру Мотьке Тунделю (Яков Гудкин). Тот даёт ему совет опозорить Катю. Андрей предлагает Кате затемно прийти к оврагу, но вместо Андрея её встречают чужие парни из местной шпаны. Катя собирается уйти, но Мотька Тундель уговаривает её присесть и передаёт записку от Андрея, в которой тот предлагает Кате сойтись сразу с несколькими «надёжными» парнями.

В ролях 
 Вероника Бужинская — любимица Старой Лопши — Катя Карнакова
 Валерий Соловцов — комсомолец Андрей Горюнов — любит фасон, девчат и «международный масштаб»
 Яков Гудкин — Мотька Тундель — бузотёр и враг «комсы», для шпаны — свой в доску парень
 Семён Антонов — Гриша Соколов — секретарь комсомола, по прозвищу «организованный старик»
 Фёдор Никитин — глухонемой сапожник Кирик Руденко — обувал ребят по последнему «парижскому фасону»
 Бэлла Чернова — сортировщица Лидушка — по кличке «цыганская злость» — любит романсы и «луну», как с «правой», так и с «левой» стороны
 Варвара Мясникова — активистка Ольга
 О. Горцева — мать Андрея (в титрах не указана)
 Валерий Плотников — отец Андрея (в титрах не указан)
 Александр Мельников — комсомолец (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Сценарий — Николая Никитина, Бориса Леонидова (по повести Николая Никитина «Преступление Кирика Руденко»)
 Режиссёры — Фридрих Эрмлер, В. Портнов (в титрах не указан)
 Операторы — Евгений Михайлов, Глеб Буштуев (в титрах не указан)
 Художники — Евгений Михайлов, Глеб Буштуев (в титрах не указан)

Ссылки 
 
 «Парижский сапожник» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 
 

Фильмы СССР 1927 года
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Фридриха Эрмлера
Немые фильмы СССР